Kommunens Väl kan syfta på:

Hallands län
 Kommunens Väl (Hylte) – ett parti i Hylte kommun

Norrbottens län
 Kommunens Väl (Haparanda) – ett parti i Haparanda kommun

Skånes län
 Kommunens Väl (Eslöv) – ett tidigare parti i Eslövs kommun, se Kommunens Väl (Skåne)
 Kommunens Väl (Kävlinge) – ett tidigare parti i Kävlinge kommun
 Kommunens Väl (Skurup) – ett parti i Skurups kommun
 Kommunens Väl (Tomelilla) – ett tidigare parti i Tomelilla kommun
 Kommunens väl - Centrumdemokraterna – tidigare namn på ett parti i Simrishamns kommun, se Österlenpartiet
 Centrum-Demokraterna - Kommunens Väl – ett parti i Svalövs kommun

Uppsala län
 Kommunens Väl (Älvkarleby) – ett parti i Älvkarleby kommun

Västra Götalands län
 Kommunens Väl (Herrljunga) – ett parti i Herrljunga kommun